Slovo olše má více významů:

 olše (rod) (Alnus) – rod dřevin z čeledi břízovité
 olše lepkavá
 olše šedá
 olše zelená
 Olše (řeka) (Olza) – řeka na Těšínsku
 Olše (přítok Šťávnice) – potok v okrese Zlín

Související články 
 Olšany
 Olšina
 Olší
 Olšovec (rozcestník)

Externí odkazy